Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі — титул предстоятелів Київської митрополії, яка в різні періоди структурно підкорялася різним церквам. Так, цей титул міг носити:
 Митрополит Київської митрополії Константинопольської Православної Церкви в період з 1458 по 1596 (див. Митрополит Київський, Галицький та всієї Русі (1458—1596));
 Митрополит Руської унійної церкви у складі Католицької церкви з 1596 по 1805 рік.
 Митрополит Київської митрополії Константинопольської Православної Церкви після відновлення православної ієрархії у Речі Посполитій з 1620 по 1685 рік.
 Митрополит Київський та Галицький Російської православної церкви згодом.

Релігійні титули
Сторінки з неперевіреними перекладами